Mauerschau bezeichnet:

 Teichoskopie, mündlicher Bericht einer Theaterfigur über ein auf der Bühne nicht dargestelltes Ereignis
 Mauerschau (Oper), Oper von Hauke Berheide (2016)